L'autoproclamata famiglia reale dello stato di Oudh è stata una famiglia indiana costituita da tre persone, Begum Wilayat Mahal, Ali "Cyrus" Raza e Sakina Mahal che sostennero di discendere dai sovrani dello scomparso stato indiano di Oudh dagli anni '70 fino alla morte di Cyrus, avventuta nel 2017. In questo periodo la famiglia ha vissuto a Nuova Delhi all'interno del palazzo Malcha Mahal, una antica dimora di caccia risalente al XIV secolo concessa alla famiglia dallo stato indiano. Nonostante le riverenze che la famiglia riceveva dai cittadini indiani, molti negli anni ne hanno contestato la storia e il 22 novembre 2019 la giornalista statunitense Ellen Barry ha pubblicato un articolo sul New York Times che smentiva i legami reali della famiglia.

Storia

Antefatti 
Oudh è stato uno principato indiano indipendente, nella regione Awadh dell'India settentrionale, dal 1732 fino all'annessione da parte degli inglesi a metà del secolo XIX. Nel 1856, nel pieno della dominazione britannica, il trono del Nababbo di Awadh venne occupato dagli inglesi e il regnante, Ramzan Ali, venne costretto all'esilio in Nepal, dove morì nel 1893 per avvelenamento. Nel 1981, il New York Times scrisse che gli inglesi "non giustificarono mai legalmente la conquista di Oudh" e nel 1911, quando Edoardo VIII visitò Delhi,  Zamrud Mahal, la nonna di Begum Wilayat Mahal, si rifiutò di accettare uno stipendio di risarcimento da parte del governo britannico.

Nel 1947, il primo primo ministro dell'India indipendente, Jawaharlal Nehru, concesse alla famiglia un palazzo ancestrale a Srinagar, nel Kashmir dove la famiglia ci si trasferì dal Nepal fino a quando non venne bruciato nel 1971.

Le rivendicazioni 
Dopo l'incendio dell'edificio, Begum Wilayat Mahal e i figli Ali "Cyrus" Raza, Sakina oltre che un seguito di 13 cani e 7 domestici nepalesi si trasferirono a Nuova Delhi per protestare contro il loro trattamento, tentare di riconquistare le loro tenute e denunciare che il palazzo in cui vivevano venne incendiato dal governo. Per protesta decisero di vivere nella piattaforma ferroviaria della stazione centrale di Nuova Delhi e per tre anni abitarono tra la sala d'attesa di prima classe, il portico esterno della stazione e verso la fine del loro soggiono fine in una sala d'attesa costruita per Louis Mountbatten, l'ultimo governatore generale dell'India.

La protesta attirò l'attenzione dei media internazionali che fecero pressioni sull'opinione pubblica ed il governo indiano, il quale offrì alla famiglia una residenza moderna. Dopo il rifiuto della prima residenza proposta fu solo nel 1975 che si raggiunse un accordo, che concesse alla famiglia di vivere nel antico palazzo Malcha Mahal. Begum Wilayat Mahal morì nel 1993. I figli di Begun continuarono a vivere nel palazzo per i successivi 25 anni, tra condizioni economiche instabili e rare interviste che venivano concesse a soli media occidentali nelle quali venivano denunciate la situazione di afflizione e ingiustizia della famiglia. Sakina morì intorno al 2013. Cirus decise di continuare a vivere da solo nel palazzo, in condizioni sempre più precarie, prima di morire intorno a settembre 2017 probabilmente di dengue. Numerosi discendenti legittimi del Wazid Ali Shah, hanno sempre sostenuto che la pretesa della famiglia fossero false nonostante tra gli abitanti di Nuova Delhi ci fosse la incontestabile convinzione del lignaggio reale della famiglia.

L'indagine del NYT 
Nel novembre 2019, il New York Times ha pubblicato un articolo intitolato "The Jungle Prince of Delhi", scritto da Ellen Barry che approfondisce le vicende della famiglia. Nell'articolo viene raccontata la storia di come la giornalista statunitense sia diventata amica di Ali "Cyrus" Raza il quale le ha permesso, per la prima volta, di visitare la sua casa di famiglia nella primavera del 2016. L'amicizia tra Barry e Cyrus è durata per quindici mesi. Durante questo periodo, Cirus si dimostrò spesso evasivo riguardo alla storia della sua famiglia e parlava di sua sorella come se fosse ancora viva nonostante fosse morta 3 anni prima. Concluso l'articolo Barry lasciò l'India e tre mesi dopo Cyrus morì.

A quel punto, Barry decise di indagare più a fondo sulle origini della famiglia. Viaggiò fino a Lucknow, città natale della famiglia, scoprendo che le pretese della famiglia erano ampiamente smentite dai locali della città. La giornalista riuscì a rintracciare anche un parente, noto come Shahid, a Bradford, in Inghilterra, fratello maggiore di Cyrus che rivelò come il vero nome di Cyrus fosse "Mickey Butt" e che la famiglia non aveva una discendenza reale ma, bensì, fosse una normalissima famiglia di bibliotecari i quali prestavano servizio all'Università di Lucknow. Barry quindi volò a Lahore, in Pakistan, per parlare con altri membri della famiglia. I parenti descrissero Wilayat come una donna con gravi problemi di salute mentale e che aveva ricevuto, negli anni '60, l'elettroshock come terapia. Durante la spartizione dell'India, la donna era stata costretta a trasferirsi da Lucknow al Pakistan contro la sua volontà. Di conseguenza, appena le condizioni lo resero possibile, decise di tornare in India.

Nell'articolo le diverse testimonianze mettono in evidenza come la fragile salute mentale unita allo shock del forzato abbandono dell'India abbiano indotto Wilayat ad assumere comportamenti sempre più bizzarri, portandola ad annunciarsi regina di Oudh e a rivendicare le vaste proprietà di un regno che non esisteva più e generando in parallelo, tra la popolazione di Nuova Delhi, il mito della famiglia reale di Oudh.

Note

Famiglie reali